Avenida de Mayo puede referirse a:
 la Avenida de Mayo, ubicada en el centro de la ciudad de Buenos Aires;
 la Avenida de Mayo, ubicada en la localidad de Ramos Mejía, en el Gran Buenos Aires;
 la Avenida de Mayo, ubicada en la localidad de Villa Adelina, en el Gran Buenos Aires;
 la Estación de subte Avenida de Mayo, ubicada en la ciudad de Buenos Aires.